Карабау — топоним в Средней Азии:

Населённые пункты 
 Карабау — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Карабау — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Карабау — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

Река 
 Карабау — река в Ахангаранском тумане Ташкентского вилоята